Die Premier League ist die höchste Fußballliga in Eritrea und wurde 1994 gegründet. Von 2015 bis 2018 wurde allerdings keine Meisterschaft ausgetragen.

Aktuelle Saison 
In der Saison 2019 nehmen die folgenden zehn Mannschaften am Spielbetrieb teil:
 Adulis Club
 Akria
 Asmara Brewery FC
 Denden FC
 FC Al Tahrir
 Geza Banda FC
 Paradiso
 Red Sea FC
 Segen Construction
 Sembel Construction

Alle Meister

Rekordsieger 

Premier League